Paus kan syfta på:

 Paus – ett kortare uppehåll på betald arbetstid, se rast
 Paus (musik) – en musikterm
 Paus (musikgrupp) – en svensk musikgrupp

Personer
 Paus (släkt) – en norsk och svensk patriciersläkt
 Ole Paus (1947–), en norsk trubadur

Geografi

Brasilien 

 Ribeirão Três Paus, vattendrag, Goiás,

Portugal 

 Paus (freguesia i Portugal), Viseu, Resende,

Se även
 Paus Grand Prix
 Diapaus

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar